Sako bezeichnet:
 Sako (Waffenhersteller), finnischer Hersteller von Handfeuerwaffen

Sako ist der Familienname folgender Personen:
 Bakary Sako (* 1988), französisch-malischer Fußballspieler
 Louis Raphaël I. Sako (* 1948), irakischer Geistlicher, Patriarch von Babylon der chaldäisch-katholischen Kirche
 Maaya Sako (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Malke Sako († 1490), syrischer Dichter
 Morike Sako (* 1981), französischer Fußballspieler
 Oumar Sako (* 1996), ivorischer Fußballspieler

Sako ist der Künstlername folgender Personen:
 Sako, Mitglied des französischen Hip-Hop-Duos Chiens de Paille

Siehe auch:
 Sakho
 Sakko

Abkürzung